

Biografia

All'età di 10 anni inizia a praticare lo Judo. A 12 anni comincia ad interessarsi al Taekwondo, conseguendo la cintura nera a 16, contemporaneamente si esercita in molteplici discipline marziali, tra cui Karate, diversi stili di Kung Fu e Boxe Cinese, fino ad approdare alla Kickboxing, sotto la guida dei maestri Chakuriki.

Nel 1988 vince il campionato italiano I.K.K.A. di kickboxing, categoria pesi medi, qualificandosi per i campionati europei che vincerà l'anno seguente a Berna in Svizzera.

Termina la sua carriera agonistica nel 1992 a causa di un brutto incidente automobilistico.
Dopo il brutto incidente
Divenne allenatore 
Dell'amico e futuro campione del mondo 
Massimiliano Catasta